Сеноти́льо () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Cenotillo происходит от майяйского названия природных колодцев — сенотов ().

Площадь муниципалитета равна 543 км², что составляет 1,36 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 25 метров, расположена в поселении Шаркос-Чен.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Букцоцом, на востоке с Эспитой, на юге с Цитасом и Кинтана-Роо, на западе с Тункасом и Текаль-де-Венегасом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был сформирован в 1825 году, в его состав входит 21 населённый пункт, самые крупные из которых административный центр и бывшая асьенда, и 19 ранчо и ферм с населением менее 10 человек:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 68,1 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 20,2 %;
 производство и строительство — 10,2 %;
 безработные — 1,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 94,9 %;
 водоснабжение: 99,1 %;
 водоотведение: 73,8 %.

Достопримечательности 
К архитектурным достопримечательностям можно отнести церковь Святой Клары и церковь Богоматери, построенные в XVII веке, и бывшую асьенду Тишбакаб.

Также на территории муниципалитета находится археологическая зона Цебтун и 12 сенотов. В 2017 году в одном из сенотов  найдены ритуальные украшения майя.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана